Поворотный круг:

 Поворотный круг — на железной дороге, устройство для разворота подвижного состава
 Поворотный круг (театр) — в театре, устройство, являющееся частью сцены, для перемещения декораций и актёров